Falkenmühle ist der Name einer Mühle bei 
 Rumbach, siehe Falkenmühle (Rumbach)
 Rottleben, siehe Falkenmühle (Rottleben)